

Persone
Andrea Micheletti (1991) – canottiere italiano
Andrea Giovanni Micheletti, noto anche con lo pseudonimo di Tarzan (1924-1945) – partigiano italiano
Angelo Micheletti (1853-1901) – ceramista e museologo italiano
Angelo Micheletti (1939) – ingegnere italiano
Geppino Micheletti (1905-1961) – medico italiano
Giorgio Micheletti (1956) – giornalista e personaggio televisivo italiano
Luca Micheletti (1985) – attore, regista e baritono italiano
Pietro Micheletti (1900-2005) – militare italiano
Pietro Luigi Micheletti (1911-1964) – attore, musicista e impresario teatrale italiano
Roberto Micheletti (1943) – politico e imprenditore honduregno

Altro
 Micheletti – cognome italiano
Fondazione Luigi Micheletti – centro di ricerca sull'età contemporanea
Micheletti – truppe irregolari catalane